Тиджания:

 Тиджания — суфийский тарикат, основанный в Северной Африке алжирцем Ахметом Тиджаном в 1781 году.
 Тиджания Омара ал-Хаджа — африканское государство, образовавшееся в середине XIX века на территории современного Сенегала.